Francisco Aguirre o Francisco de Aguirre puede estar referido a:

Personas 
 Francisco de Aguirre (1500-1581), conquistador español que participó en la conquista de Chile y del noroeste de Argentina.
 Francisco de Aguirre (fl. 1645-1649), pintor español.
 Francisco de Aguirre Cortés Monroy (?-1695), corregidor de La Serena y regidor del Cabildo de La Serena.
 Francisco De Paula Aguirre (1875-1939), músico y compositor venezolano.